Florero puede hacer referencia a:

Florero; recipiente utilizado para poner flores.
Florero; persona que vende flores.
Florero; en un contexto musical, es un adorno escrito a la manera de una improvisación.
Florero; en un contexto gastronómico, es un instrumento de cocina utilizado para hacer flores.
Florero (ceràmica de Delft); ceràmica de Delft por De Grieksche A